Garrett Brown – amerykański wynalazca i filmowiec, twórca steadicamu
 Garrett M. Brown – amerykański aktor
 Garrett Brown Jr. – amerykański sędzia